

Toponyme

États-unis 
 Johnstown (Arkansas) ;
 Johnstown (Colorado) ;
 Johnstown (Maryland) ;
 Johnstown (New York) ;
 Johnstown (town, New York) ;
 Johnstown (Ohio) ;
 Johnstown (Pennsylvanie) ;
 Johnstown (Wisconsin).

Irlande 
 Johnstown, village situé dans le comté de Kilkenny ;
 Johnstown, village situé dans le comté de Kildare.

Événement 
 Inondation de Johnstown de 1889